Репетто ():
 Репетто, Николас (1871—1965) — аргентинский политик-социалист.
 Репетто, Пабло (род. 1974) — уругвайский футболист.
 Репетто, Пьетро (ум. 1870) — итальянский певец, композитор и музыкальный педагог.
 Репетто-Тризолини, Эльвира (1860—1922) — итальянская певица.